El Torneig de Båstad 2015 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. La setena edició en categoria femenina s'anomenà Collector Swedish Open 2015 i es disputà entre el 13 i el 19 de juliol de 2015 dins el circuit International Tournaments de la WTA. La 68a edició en categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2015 i es jugà entre el 18 i el 26 de juliol de 2015 dins de les sèries 250 de l'ATP. La 68a edició del torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

El tennista francès Benoît Paire i la local Johanna Larsson van guanyar el primer títol individual de les respectives carreres. Larsson fou a més, la primera a aconseguir el doblet individual i dobles en el 2015.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 Quadre individual femení 
 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015